Margaret (rivier in South West), een rivier in de regio South West in West-Australië
 Margaret (rivier in Kimberley), een rivier in de regio Kimberley in West-Australië

Zie ook: Margaret River.